Csernyánszky Sámuel (18. század) orvos
 Csernyánszky Sámuel (1759–1809) evangélikus lelkész